Sinovenatorinae – podrodzina dinozaurów gadziomiednicznych, teropodów z rodziny troodontów.

Budowa 
Przedstawiciele Sinovenatorinae to niewielkie troodonty. Ta ostatnia grupa sama zawiera zwierzęta niewielkie jak na teropody. Troodonty poruszały się na dwóch nogach. Były pokryte piórami.

Zespół Shena wymienia następujące cechy diagnostyczne utworzonej przez siebie grupy:
 kość przedszczękowa o wymiarze w kierunku strzałkowym mniejszym niż 1/10 wymiaru kości szczękowej
 wyrostek szczękowy kości przedszczękowej łączący się z kością nosową brzusznie od nozdrza zewnętrznego
 niektóre zęby szczękowe i zębowe bez ząbkowania na mesial carina
 wyrostki stawowe kręgów krzyżowych nie połączone
 antitrochanter ułożony w tył i grzbietowo względem panewki stawu biodrowego
 IV kość śródstopia spłaszczona i poszerzona w kierunku bocznym

Historia 
Historia badań nad troodontydami zaczyna się z opisem Troodon, którego jednak błędnie uznano za dinozaura grubogłowego. W 1924 Gilmore, autor nazwy rodziny Troodontidae, łączył go ze stegocerasem. W tym samym roku doszło do kolejnego ważnego odkrycia: Osborn opisał zaurornitoida, zauważając pewne podobieństwa do ptaków. Kolejne szczątki odkryto w 1964, w następnych zaś latach odkryto kilka kolejnych rodzajów troodontów z Azji i Ameryki Północnej.

W 2001 zespół Xu opisał sinowenatora, wskazując na obecność kilku cech zaawansowanych ewolucyjnie. W 2004 Xu i Norell opisali rodzaj mei z zachodniego Liaoning. W tym samym roku Xu i Wang opisali również rodzaj sinusonaz, również z zachodniego Liaoning.

Podrodzinę Sinovenatorinae powołano do istnienia w 2017 przy okazji opisu Daliansaurus, nowego rodzaju troodontyda z chińskiej prowincji Liaoning, przez zespół badaczy, do którego zaliczali się Shen Caizhi, Lu Junchang, Liu Sizhao, Martin Kundrat, Stephen L Brusatte i Gao Hailong.

Badacze przeprowadzili analizę filogenetyczną. Dzięki niej dostrzegli klad obejmujący troodonty z Liaoning.

Systematyka 
Sinovenatorinae zaliczają się do rodziny troodontów, Troodontidae. Rodzina ta zalicza się do teropodów, wśród teropodów zaś do celurozaurów i maniraptorów. W obrębie tej grupy troodonty należą do najbliższych krewnych ptaków. Zalicza się je bowiem do Paraves, łącząccej Avialae i deinonychozaury. W przeszłości uważano troodonty za grupę siostrzaną dromeozaurów w obrębie deinonychozaurów, później dokonano rewizji tego pogląd, widząc w Troodontidae raczej grupę siostrzaną Avialae. Czyniłoby to je bliżej spokrewnionymi z ptakami, niż z dromeozaurami.

W 2017 w przeprowadzonej po odkryciu Daliansaurus analizie filogenetycznej dostrzeżono nowy klad, wspierany przez wymienione wyżej synapomorfie. Nadano mu nazwę Sinovenatorinae i zdefiniowano jako najszerszy klad obejmujący Sinovenator changii, ale nie obejmujący Troodon formosus, Saurornithoides mongoliensis, Anchiornis huxleyi, Archaeopteryx lithographica, Gallus gallus, Unenlagia comahuensis ani Dromaeosaurus albertensis (czyli sinowenator – troodon – zaurornitoid – anchiornis – archeopteryks – kur bankiwa – unenlagia – dromeozaur).

Do podrodziny zalicza się 4 rodzaje, spośród których Daliansaurus i sinusonaz stanowią względem siebie grupy siostrzane, tworzą one razem klad wspierany przez 2 synapomorfie (rozdwojone po obu stronach szewrony końca ogona i połączenie krętarza większego i mniejszego w grzebień krętarzowy), którego grupą siostrzaną jest sinowenator, najbardziej bazalnym przedstawicielem podrodziny jest mei.

Zespół Shena przedstawił w swojej pracy następujący kladogram (uproszczono):

Przypisy 

Troodony